Кова́ле () — село в Польше в гмине Прашка Олесненского повята Опольского воеводства.

География 
Село находится в 5 км. от административного центра гмины города Прашка, 24 км. от административного центра повята города Олесно и 61 км. от центра воеводства Ополе. Село располагается возле дороги № 45.

История 
В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Достопримечательности 
 Церковь святых Феликса и Аудакта, датируемая XIX веком – памятник культуры Опольского воеводства.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny - TERYT  
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. „Dziennik Ustaw”. Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  

Населённые пункты Олесненского повета